Demande de temps d'observation

 Arc d'observation